Sveti Donat je lahko:

Svetnik 

 Donat iz Arezza
 Donat iz Fiesole
 Donat iz Imole
 Donat iz Münstereifla
 Donat Zadarski

Hrib 

 Sveti Donat (511 m), hrib v zahodnem delu Donačke gore

Naselje 

 Sveti Donat, Občina Buzet, Hrvaška